Optimering kan syfta på:

 Optimering – att finna den bästa lösningen på ett problem
 Optimeringslära – den matematiska lära som beskriver olika metoder för hur ett optimalt värde kan erhållas ur en funktion

Se även 
 Optimal
 Optimera